Lujo (Lulji) (Lucian) Adamović (1864 - 1935) foi um botânico  alemão .

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha